Under the Skin puede referirse a:

 Under the Skin (película de 1997), una película protagonizada por Samantha Morton, cuyo título original en inglés es Under the Skin, y su título para su distribución en castellano es A flor de piel.
 Under the Skin (película de 2013), una película del año 2013 dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Scarlett Johansson, basada en la novela homónima de Michel Faber.
 Under the Skin (novela), la novela del 2000 de Michel Faber.
 Under the Skin (serie de televisión de 2022), serie de televisión china de 2022.